Groener oder Gröner ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Gröner (* 1968), deutscher Unternehmer, siehe CG Gruppe
 Emil Gröner (1892–1969), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Erich Gröner (1901–1965), deutscher maritimer Sachbuchautor
 Harry Groener (* 1951), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Helmut Gröner (1930–2006), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Henk Groener (* 1960), niederländischer Handballspieler und -trainer
 Lissy Gröner (1954–2019), deutsche Politikerin (SPD)
 Maria Groener (Maria Freyburger; 1883–1937), deutsche Schriftstellerin
 Rob Groener (* 1945), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Simon Groener (1884–1950), deutscher Landrat des Kreises Warendorf
 Ulrich Gröner (* 1957), deutscher Violinist
 Walter Gröner (* 1950), deutscher Schriftsteller
 Walter L. Groener (* 1922), deutscher Diplomat
 Wilhelm Groener (1867–1939), deutscher Militär und Politiker

Siehe auch:
 Grönert
 Groner
 Gruner
 Kröner